Соревнования по тяжёлой атлетике в категории до 85 кг среди мужчин на летних Олимпийских играх 2008 проходили 15 августа. В турнире приняли участие 21 спортсмен из 19 стран.

Победу одержал китаец Лу Юн. 

26 октября 2016 года через 8 лет после завершения соревнований решением МОК из-за положительной допинг-пробы лишен серебряной медали белорусский тяжелоатлет Андрей Рыбаков.

Медалисты

Рекорды 
Мировые рекорды до Олимпиады.

Расписание 
Время местное (UTC+8)

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IWF 

Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2008